Нефундузавр (Nefundusaurus acerbus) - вигадана рептилія-текодонт з острова Черепа.

Біологія 
Нефундузавр - представник давньої групи рептилій, яка вимерла в кінці тріасового періоду в конкуренції з динозаврами. Зовні дуже нагадує постозухуса. Пересувається на чотирьох кінцівках, покритий панцирними пластинами і шипами. На хвості добре вимальовується два ряди величезних шипів.

Нефундузавр має відмінний нюх і дуже сильні щелепи, які можуть широко розсуватися, дозволяючи нефундузавру заковтувати шматки м'яса цілком. Тверді частини, наприклад, раковини і кістки, які потрапили в шлунок, перетравлюються разом з їжею.

Екологія 
Нефундузавр харчується тваринами, що мешкають в прісноводних водоймах острова Черепа, а також біля них, наприклад невеликими крокодилами дірузухами і молюсками. Нефундузаври вартують здобич біля водойм. Коли здобич підпливає близько, вони нападають на неї із засідки. Також нефундузаври, завдяки невеликому розміру можуть вихоплювати шматки м'яса прямо з-під носа у більш великого хижака, наприклад у вастатозавра.

Появи 
Нефундузавр був описаний в книзі "Світ Конга".

Джерела 
http://ru.kinosaur.wikia.com/wiki/Нефундузавр

кайдзю